Charles Adkins ist der Name folgender Personen:

* Charles Adkins (Politiker) (1863–1941), US-amerikanischer Politiker
 Charles Adkins (Boxer) (1932–1993), US-amerikanischer Boxer